Мото Гран-при ЮАР было 1-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2004 года. Эта гонка прошла с 16 по 18 апреля 2004 года на гоночной трассе Факиса.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Мотогонки Гран-при в сезоне 2004